Чечелашві́лі () — грузинське прізвище. Відомі носії:

Прізвища 
 Валерій Чечелашвілі — грузинський дипломат, політик і публіцист.
 Грігол Чечелашвілі — радянський актор грузинського походження.
  — радянський льотчик грузинського походження.

Грузинські прізвища